Кучеровка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Кучеровка — село в Локтевском районе Алтайского края
 Кучеровка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Украина 
 Кучеровка — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Кучеровка — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Кучеровка — село в Диканьском районе Полтавской области. 
 Кучеровка — село в Лубенском районе Полтавской области, ликвидировано в 1990 году.
 Кучеровка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Кучеровка — село в Купянском районе Харьковской области.

Река 
 Кучеровка — река в Кировской области России, приток Черняницы.